Projektionssatz (von lat. proicere, „vorwärts werfen“) steht für

 einen Satz der Geometrie, der bestimmte Seitenlängen und Winkel in einem Dreieck in Beziehung setzt, siehe Formelsammlung Trigonometrie#Projektionssatz
 eine Verallgemeinerung des Kathetensatzes, siehe Projektionssatz (Dreieck)
 einen Satz der Funktionalanalysis zur Existenz und Eindeutigkeit orthogonaler Zerlegungen, siehe Projektionssatz
 einen Satz der Theoretischen Informatik, der ein hinreichendes Kriterium für Nichtentscheidbarkeit liefert, siehe Projektionssatz (Informatik).